Caleb Alloway (9 de enero de 1986-), es un actor australiano.

Biografía 
En el 2014 apareció como invitado en la serie Janet King donde interpretó al sargento Dreyfus.

En el 2015 interpretó a David en el documental Shock Room.

En el 2016 se unió al elenco de la película The Osiris Child: Science Fiction Volume One donde dio vida al secretario Miller.

Filmografía

Series de Televisión

Películas

Documentales

Teatro

Referencias

Enlaces externos 
 
 Sophie Hermyn Manager - Showcase - Actor Filmography - Caleb Alloway
 Shock Room - Caleb Alloway

Actores de televisión de Australia
Nacidos en Ipswich